Haimo peut faire référence à :

Patronyme 
 Deborah Tepper Haimo (1921-2007), mathématicienne ukrainienne et palestinienne.
 Prix Haimo, distinction mathématique.

Prénom 
 Haimo Leopold Handl (1948- ), politologue, éditeur, artiste et écrivain autrichien.
 Haimo Kinzler (né en 1960), auteur de bande dessinée allemand.